— японская сэйю, родилась 7 сентября 1982 года, работает в компании Aoni Production. Имея низкий и мягкий голос, она чаще всего озвучивает женственных и добрых юношей или приятных, чувствительных, поддерживающих дам. Несмотря на это, одна из самых известных её ролей - дерзкая и вспыльчивая Асука Кадзама, которая говорит с сильным осакским акцентом, что является особым навыком Сираиси. Она также была участником группы DROPS, вместе с Ай Нонакой, Акэми Кандой, Томоко Канэдой и Марико Кодой.  Состояла в браке с 2012  до 2013 года.

Роли

Аниме 
 Air Master — Официантка
 AKB0048 — Такамина
 Aria — Аюми К. Жасмин
 Astarotte no Omocha! — Порельга Сварсед
 Bleach — Кёко Хайда
 Bobobo-bo Bo-bobo — Рему
 Break Blade 4: Sanka no Chi — Нике
 Break Blade 5: Shisen no Hate — Нике
 Break Blade Picture Drama — Нике
 Buddha Saitan — Аманокава Сюнта
 Busou Shinki Moon Angel — Зельноград
 Cobra the Animation — Бонни
 D.C.: Da Capo — Миккун
 Danball Senki W — Асука Кодзё
 Digimon Xros Wars — Акари Хиномото
 Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Shichinin no Oukoku — Акари Хиномото, Мервамон
 Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Huntertachi — Акари Хиномото, Мервамон, Опоссумон
 Explosive Shooting Beyblade G Revolution — Ребенок
 Fafner of the Azure — Карин Курамаэ, Рина Нисио, Сёкора, Куу
 GetBackers Dakkan'ya — Дзиндзи Амано в молодости
 Gintama — Югем — эп 221—222, Лорд Моримори — эп 222, Онидзука «Химэко» Химэ — эп 227
 Glass Fleet — Нови
 Hatsukoi Limited — Мэгуру Ватасэ
 Hayate the Combat Butler — Хаятэ Аясаки, Бритни
 Hayate no Gotoku 2nd Season — Хаятэ Аясаки
 HeartCatch PreCure! — Ая Мидзусима
 Himawari! — Адзами
 Hidamari Sketch — Рири
 Hotori ~Tadasaiwaiwokoinegau~ — Судзу
 Horizon in the Middle of Nowhere — Макико Ориотораи
 Kaidan Restaurant — Ако Одзора
 Kekkaishi — Ёсимори в молодости, Аои Синагава
 Kemeko Deluxe! — Рёко Куросаки
 Magical Girl Lyrical Nanoha — Миюки Такамати
 Mobile Suit Gundam 00 Second Season — Анью Ретана
 Mahoraba ~Heartful Days — Рюси Сиратори
 Mahou Sensei Negima! — Каэдэ Нагасэ
 Mugen Senki Potorisu — Юма
 Mushi-Uta — Кёко Кадзама
 Nagasarete Airantou — Рин, Сидзуку, Инуину, Хацу, другие
 Natsu no Arashi! — Саёко Арасияма
 Negima!? — Каэдэ Нагасэ
 Net Ghost PiPoPa — Пит
 Nisemonogatari — Ёдзуру Кагэнуи
 Noein — Тоби
 Nyan Koi — Сумиёси Канако
 One Piece — Акиби
 Oniichan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!! — Хироно Кусухара
 Saki — Мако Сомэя
 Senran Kagura — Хикагэ
 Shakugan no Shana — Сорас / Айзэндзи
 Sket Dance — Онидзука «Химэко» Химэ
 Sky Girls — Такуми Хаями
 Smile PreCure! — Гэнки Хино
 Soredemo Machi wa Mawatteiru — Харуэ Харибара
 Tenjho Tenge — Тиаки Коноикэ
 Xenosaga: The Animation — Мэри Гудвин
 Yuru Yuri — Нана Нисигаки
 Yuru Yuri♪♪ — Нана Нисигаки
 Zettai Karen Children — Аои Ногами
 Наруто: Ураганные Хроники — Фу (Дзинтюрики Семихвостого), Мататаби (Двуххвостая)
 LBX — Batle of Little Giants-(Аска Кодзё)

OVA 
 Dogs: Bullets & Carnage — Мими
 Hellsing Ultimate — Прапорщик Шрёдингер
 Naisho no Tsubomi — Дайки Нэмото
 Negima!? — Каэдэ Нагасэ
 Hayate the Combat Butler — Хаятэ Аясаки
 Pinky:St — Ран
 Sky Girls — Такуми Хаями
 Zan Sayonara, Zetsubou Sensei Bangaichi — Танэ Кицу
 Air Gear: Kuro no Hane to Nemuri no Mori — Акито / Агито Ванидзима

Полнометражные аниме 
 Cinnamon the Movie — Эспрессо
 Hayate the Combat Butler! Heaven Is a Place on Earth — Хаятэ Аясаки
 Towa no Quon — Юри

Игры 

 Arknights — Cliffheart, Fang
 Black Matrix OO — Cain
 Clannad — Каппэй Хиираги
 Dead or Alive 5 — Мила
 Final Fantasy Type-0 — Рем Токимия
 Luminous Arc 2: Will — Пип
 Memories Off 5 The Unfinished Film — Аюму Кисэ
 New Little King's Story — Принцесса Ирис
 Rogue Galaxy — Чиэ, Джастер в молодости
 Rune Factory 3 — Mais
 Senran Kagura series — Хикагэ
 Senran Kagura: Shojo-tachi no Shin'ei
 Senran Kagura Burst: Guren no Shojo-tachi
 Senran Kagura Shinovi Versus: Shojo-tachi no Shomei
 Shining Blade — Юкихимэ
 Sonic Unleashed — Чип/Лайт Гайа
 Sunday VS Magazine: Shuuketsu! Choujou Daikessen! — Хаятэ Аясаки
 Tales of Legendia — Джей
 Tales of Xillia — Сильф
 Tekken (серия игр)
 Tekken 5 — Асука Кадзама
 Tekken 5: Dark Resurrection — Асука Кадзама
 Tekken 6 — Асука Кадзама
 Tekken 6: Bloodline Rebellion — Асука Кадзама
 Tekken Tag Tournament 2 — Асука Кадзама
 Tekken 3D: Prime Edition — Асука Кадзама
 Wild Arms 4 — Джуд Маверик
 Wrestle Angels: Survivor — Томоми Ватанабэ и Сихо Кобаякава

Дублирование

Примечания

Ссылки 
 Персональный блог
 Рёко Сираиси  на Aoni Production

 Рёко Сираиси дискография на MusicBrainz

Актрисы озвучивания Японии